Кротовка — топоним:

Россия 
 Кротовка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Кротовка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Кротовка — село в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Кротовка — станция Куйбышевской железной дороги в Самарской области.
 Кротовка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Кротовка — село в городском округе Ульяновск Ульяновской области.

Украина 
 Кротовка — село в Казанковском районе Николаевской области.